Francisco Benavides puede referirse a:

 Francisco de Benavides y Pacheco († 1515), III conde de Santisteban del Puerto;
 Francisco de Benavides y Velasco († 1560), religioso español que fue obispo de Cartagena de Indias, de Mondoñedo y de Segovia; 
 Francisco de Benavides y Mesía Carrillo († 1580), V conde de Santisteban, militar español;
 Francisco de Benavides Dávila y Corella († 1696), IX conde de Santisteban, virrey de Cerdeña, Sicilia y Nápoles;
 Francisco de Paula Benavides Navarrete (1810-1895), cardenal español de la Santa Iglesia Romana y arzobispo de Zaragoza;
 Francisco Benavides Caro (1900-1971), tiplista y compositor colombiano, más conocido como Pacho Benavides.
 Francisco de Benavides y Vargas (1770), cura y militar ecuatoriano que lucho contra los patriotas en la Batalla de Tanizagua.